Ротт:

 Ротт — река в Германии.
 Ротт — коммуна в Германии.

Персоналии 
 Ротт, Вольфганг (род. 1946) — немецкий хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1972 года.
 Ротт, Ганс (1858—1884) — австрийский композитор.
 Ротт, Олдржих (род. 1951) — чехословацкий футболист и футбольный тренер
 Ротт, Урс — глава Швейцарской банковской ассоциации.
 Ротт (дворянский род)

См. также 
 Рот (значения)